Трость — деталь деревянных духовых музыкальных инструментов. Она используется в таких инструментах, как саксофон, кларнет, фагот и гобой. Трость служит возбудителем колебания воздушного столба внутри трубки инструмента. Выдыхаемая струя воздуха отгибает более тонкую часть, что обеспечивает прерывистое поступление воздуха в канал инструмента, в котором возникают продольные колебания воздушного столба, порождающие звук.

Маркировка 
Трости у саксофона и кларнета отличаются по жёсткости и тяжести. Поэтому эти трости промаркированы от 1 до 5. Чем выше цифра, тем жестче и тяжелее трость.

Классификация 
Различают одинарные и двойные трости:

 Одинарная трость представляет собой тонкую пластинку, закрывающую отверстие в мундштуке инструмента, оставляя в нём узкую щель. При вдувании воздуха трость, вибрируя с большой частотой, принимает различное положение, то открывая, то закрывая канал в мундштуке инструмента. Вибрация трости передаётся столбу воздуха внутри инструмента, который также начинает вибрировать, таким образом, производя звук. Среди инструментов с одинарной тростью — кларнет, бас-кларнет, бассетгорн, саксофон, балабан, жалейка, шалюмо.
 Двойная трость состоит из двух тонких пластинок, плотно соединяющихся друг с другом, которые, вибрируя под влиянием вдуваемого воздуха, замыкают и размыкают щель, образуемую ими самими. Среди инструментов с двойной тростью. — гобой, английский рожок, фагот, контрафагот, зурна, сурнай, дудук, шалмей.

Изготовление 
Большинство тростей изготавливаются из натуральных материалов — специально выращенного и определённым образом обработанного тростника, бамбука или камыша.

Также существуют пластифицированные трости, у которых натуральная основа покрыта тонким слоем пластика, и трости, полностью изготовленные из композитного материала, например, карбона.

Литература 

 Музыкальная энциклопедия, 1982

Примечания

Ссылки 
Язычковые музыкальные инструменты

__ИНДЕКС__
__ССЫЛКА_НА_НОВЫЙ_РАЗДЕЛ__

Детали музыкальных инструментов